Rejon ardatowski – rejon w Mordowii w Rosji
 Rejon ardatowski – rejon w Rosji, w Obwodzie niżnonowogrodzkim